Naranjales kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Naranjales, Veracruz, ort, Mecatlán, 
 Naranjales, Oaxaca, ort, San Lorenzo Texmelúcan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar